Il doppio maschile  del torneo di tennis Estoril Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Donald Johnson che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6-3, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (finale)
 Chris Haggard /  Francisco Montana (semifinali)

 Tomás Carbonell /  Donald Johnson (campioni)
 David Macpherson /  Peter Nyborg (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1999
ATP Tour 1999